Торос Хетумян или Торос Хетумид:
 Торос  (1244 - 1266) — принц Киликийского армянского царства.
 Торос III (1270 — 1298) —  король Киликийского армянского царства.